Смоленская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Смоленская волость (Переславский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Смоленская волость (Иркутский уезд) — в составе Иркутской губернии
 Смоленская волость (Верейский уезд) — в составе Московской губернии
 Смоленская волость (Николаевский уезд) — в составе Самарской губернии
 Смоленская волость (Бийский уезд) — в составе Томской губернии